

Apellido 
 Suárez, apellido.

Personas 
 Adolfo Suárez González (1932-2014), presidente del gobierno de España entre 1976 y 1981.
 Daniel Suárez (1973-), cantante de rock argentino.
 Daniel Suárez (1992-), piloto de NASCAR mexicano.
 Diego Suárez Corvín (1552-1623), conocido como «Diego Suárez Montañés» o «el Montañés» o «el Soldado», militar y escritor.
 Esteban Suárez (1975-), futbolista de primera división de España.
 Francisco Suárez (1548-1617) teólogo, filósofo y jurista jesuita español.
 Gastón Suárez (1929-1984), novelista y dramaturgo boliviano.
 Gonzalo Suárez Morilla (1934-), guionista y director de cine.
 Gomes I Suárez de Figueroa (1382-1429), noble español.
 Hugo Banzer Suárez (1926-2002), militar y político boliviano, presidente de la República en dos períodos.
 Inés de Suárez (1507-1580), también conocida como Inés Suárez, amante de Pedro de Valdivia.
 Joaquín Suárez (1781-1861), también conocido como Joaquín Luis Miguel Suárez de Rondelo y Fernández, presidente de Uruguay y prócer de su independencia.
 José Suárez (1919-1981), también conocido como José Lisardo Suárez Sánchez, actor español.
 Julio Esteban Suárez (1909-1965), también conocido como Peloduro, caricaturista, historietista, y periodista uruguayo.
 Lorenzo Suárez de Mendoza (1518-1583), cuarto conde de la Coruña, y virrey de Nueva España.
 Lorenzo Suárez de Figueroa (1345-1409), noble español, señor de la Torre de Monturque y trigésimo segundo Maestre de la Orden de Santiago.
 Lorenzo Suárez de Figueroa (1530-1595), conquistador español.
 Luis Alberto Suárez (1987-), futbolista uruguayo.
 Marco Fidel Suárez (1855-1927), escritor y político colombiano, presidente de Colombia en el período 1918-1921.
 Manuel Isidoro Suárez (1799-1846), coronel del Ejército Argentino, que luchó en las guerras de independencia hispanoamericana.
 Matias Suarez (1988-), futbolista argentino.
 Miguel Suárez Arana (1834-1993), explorador y empresario boliviano, fundador de Puerto Suárez.
 Nicolás Suárez Callaú (1851-1940), explorador y empresario boliviano, magnate del caucho.
 Héctor Suárez Baudet (2008-), caballo por las mañanas, que habla con Paula y una de Ceuta porque sí

Toponimia

Argentina 
 Coronel Suárez, ciudad de la provincia argentina de Buenos Aires.
 Coronel Suárez, partido de la provincia argentina de Buenos Aires.
 José León Suárez, ciudad del Gran Buenos Aires, en el Partido de General San Martín.
 Tristán Suárez, ciudad del Gran Buenos Aires, en el Partido de Ezeiza.

Bolivia 
 Isla Suárez (nombre dado por Bolivia) o Ilha de Guajará-mirim (nombre dado por Brasil), isla fluvial amazónica ubicada sobre el río Mamoré.
 Laguna Suárez, laguna artificial amazónica de agua dulce, ubicada a 5 km de la ciudad de Trinidad, en la provincia boliviana Cercado del departamento del Beni.
 Puerto Suárez, capital de la provincia Germán Busch, en el departamento de Santa Cruz.

Colombia 
 Río Suárez, río colombiano en la Cordillera Oriental de la Región de los Andes.
 Suárez, municipio colombiano en el departamento de Cauca.
 Suárez, municipio colombiano en el departamento de Tolima.

España 
 Suárez, barrio de la ciudad andaluza de Málaga.

Uruguay 
 Joaquín Suárez, ciudad del departamento de Canelones, Uruguay.
 Municipio de Suárez, también conocido como Municipio de Joaquín Suárez, uno de los municipios del departamento de Canelones, a la que pertenece la ciudad canaria de Joaquín Suárez.

Monumentos 
 Monumento a Marco Fidel Suárez, municipio de Bello, Colombia, cercano al Parque Santander.

Música 
 Suarez (banda) (2008-presente),  banda musical belga de pop rock.
 Suárez (banda) (1988-2001), banda argentina de rock alternativo y pop experimental.